Obhájcem titulu ve čtyřhře juniorek na londýnském Wimbledonu 2013 byl kanadsko-americký pár Eugenie Bouchardová a Taylor Townsendová, jehož členky v soutěži nestartovaly. Bouchardová se nemohla turnaje zúčastnit pro věkové omezení a Townsendová se rozhodla nastoupit pouze dvouhry.

Roli favoritek potvrdila nejvýše nasazená dvojice sedmnáctiletých Češek Barbory Krejčíkové a Kateřiny Siniakové, která ve finále přehrála ukrajinsko-běloruské turnajové osmičky Angelinu Kalininovou s Irinou Šymanovičovou po hladkém dvousetovém průběhu 6–3 a 6–1.

Obě české tenistky tak získaly druhý grandslamový titul v řadě, když v červnu triumfovaly na French Open 2013. Siniaková po utkání sdělila: „V Paříži jsem byla víc nervózní, protože to bylo první finále, ale rozhodně bych neřekla, že to bylo snazší. Ale mám teď dobrý pocit.“

Nasazené páry 
  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (vítězky)
  Belinda Bencicová /  Petra Uberalová (semifinále)
  Elise Mertensová /  İpek Soyluová (čtvrtfinále)
  Doménica Gonzálezová /  Carol Zhaová (čtvrtfinále)
  Ioana Ducuová /  Nina Stojanovićová (semifinále)
  Louisa Chiricová /  Alejandra Cisnerosová (1. kolo)
  Katy Dunneová /  Anastasija Komardinová (1. kolo)
  Anhelina Kalininová /  Iryna Šymanovičová ''(finále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Čtyřhra juniorek ve Wimbledonu 2013  na stránkách Mezinárodní tenisové federace
 Čtyřhra juniorek ve Wimbledonu 2013 na stránkách Wimbledonu

Wimbledon 2013
Juniorský tenis v roce 2013